Il Campionato mondiale giovanile di pallamano femminile è una competizione internazionale di pallamano organizzata ogni due anni dall'International Handball Federation e riservata alle nazionali Under-18. La prima edizione è stata organizzata nel 2006.

Albo d'oro

Medagliere per nazioni

Dettagli sui piazzamenti

Collegamenti esterni 

Competizioni di pallamano